Брикрен (Брикру), ирл. Bricriu — персонаж уладского цикла в ирландской мифологии. Имя «Брикрен», скорее всего, связано со словом brecc — «пёстрый».
Согласно древнеирландским генеалогическим схемам, Брикрен был сыном Карбада и троюродным (или двоюродным) братом короля Конхобара. В сагах уладского цикла он играет роль сеятеля раздора, трикстера.

Пир Брикрена 
Брикрен является одним из главных героев саг «Пир Брикрена» и «Пир Брикрена и изгнание сыновей Дола Диармайда». В «Пире Брикрена» (Fled Bricrend) он строит чудесный дом, куда собирает на пир других героев. Одновременно трем героям — Кухулину, Коналлу и Лоэгайре — он обещает кусок героя (cauradmir) — самую лучшую и почётную порцию на пиру. Конхобар удерживает обманутых героев от поединка, и далее они борются за первенство, совершая подвиги: сражаются с чудовищными котами, вступают в поединок с великанами, с «духами долины». Наконец, король Мунстера Ку Рои, явившись в облике гиганта, признает Кухулина первым из уладских героев.
В более поздней саге «Пир Брикрена и изгнание сыновей Дола Диармайда» завязка такая же — пир в доме Брикрена — но здесь Кухулин отправляется за море, чтобы спасти пропавших сыновей Дола Диармайда.

Брикрен в других источниках 
Брикрен фигурирует во многих других сагах уладского цикла. Мы узнаём, что после трагической гибели сыновей Уснеха он отправился в изгнание вместе с Фергусом и оказался при дворе королевы Медб.
В некоторых сагах Брикрен изображается, как филид, знаток поэтического искусства («Разговор двух мудрецов»). Как придворный поэт Фергуса он фигурирует в позднем варианте саги «Похищение стад Флидас». Брикрену приписывалось изобретение особого вида огама (в Auraicept na n-Éces), и в древнеирландских юридических текстах он иногда упоминается как авторитет по вопросам права.

В «Похищении быка из Куальнге» рассказано две версии гибели Брикрена: по одной он поссорился с Фергусом, и тот пробил ему голову фигуркой от настольной игры «фидхелл», по другой — Брикрена затоптали быки (Бурый из Куальнге и Финдбеннах) во время своего финального поединка.
У Брикрена была жена (которая в «Пире Брикрена» именуется «королевой») и сын.

Мифология 
В работах по ирландской литературе и мифологии образ Брикрена трактуется по-разному. Т. Ф. О’Рахилли считал, что изначально Брикрен — повелитель загробного мира, который задаёт героям трудные задачи. По мнению Жоржа Дюмезиля, Брикрен — одно из отражений индоевропейского персонажа-трикстера, соответствующий скандинавскому Локи и осетинскому Сырдону (см. Нартский эпос). Однако учитывая особенности более развитого, более феодального по сравнению со скифским и германским обществами королевства, Дюмезиль отмечает, что: «...корысть, алчность Брикрена, по-видимому, вполне соответствует некоторому упадку не только воображения, но и пристрастий ирландского и вообще кельтского общества. И, что важнее всего, тут не хватает главной черты: презренная смерть подлого и смешного Брикрена не является карой за злодеяние, подобное тем, которые совершили Локи и Сырдон».

Примечания

Источники 
 Fled Bricrenn ocus loinges Mac nDuíl Dermait and its place in the Irish literary and oral narrative traditions: A critical edition with introduction, notes, bibliography and vocabulary / Ed. by K. Hollo. Maynooth, 1995
 Das Fest des Bricriu / Hrsg. v. E. Windisch // Irische Texte, I. Leipzig, 1980. S. 235-311

Литература 
 Chekhonadskaya N. The Unheroic Biography of Bricriu mac Carbada // Proceedings of the 2nd International Conference on the Ulster Cycle Tales (National University of Ireland at Maynooth, June 2005) / Ed. by R. Ó hUiginn. Maynooth, 2008. P. 232—243
 Harrison A. The Irish trickster. Sheffield, 1989
 Hillers B. The Heroes of the Ulster Cycle // Ulidia: Proceedings of the First International Conference on the Ulster Cycle of Tales, Belfast and Emain Macha, 8-12 April 1994 / Ed. by J. P. Mallory and Gerard Stockman. Belfast, 1994. P. 99-106
 O’Rahilly T.F. Early Irish history and mythology. Dublin, 1946.
 Рудычева А. М. Зрительное восприятие персонажа-трикстера Брикриу в Ульстерском цикле // Macgnímrada. Кельты: язык, поэтика, мифология, история. Материалы конференции «Молодые кельтологи-2» 15 мая 2009 года. М.: «Тезаурус», 2009. С. 42-47

Литература Ирландии
Ирландская мифология
Уладский цикл
Трикстеры